Flowers (álbum de Ace of Base)
Flowers (canção de Miey Cyrus)
Flowers (série de televisão)

Desambiguação